

Prénom 
 Hamadi Jebali (1949- ), homme politique et journaliste tunisien ;
 Hamadi Bousbiaâ, homme d'affaires tunisien et personnalité du football national ;
 Hamadi Redissi (1952- ), universitaire, islamologue et politologue tunisien ;
 Hamadi Dhaou (1940- ), footballeur tunisien ;
 Hamadi Hamidouch, entraîneur marocain de football ;
 Hamadi Madi (1965- ), homme politique comorien ;
 Hamadi Ould Baba Ould Hamadi (1948- ), homme politique mauritanien ;
 Hamadi Khouini (1943-1993), footballeur et diplomate tunisien ;
 Hamadi Arafa (1947- ), réalisateur de télévision et de cinéma tunisien.

Patronyme 
 Kamel Hamadi (1936- ), auteur-compositeur-interprète algérien ;
 Nora Hamadi (1980- ), journaliste-présentatrice française ;
 Dieudonné Hamadi (1984- ), réalisateur et documentariste congolais ;
 Abderahmane Hamadi (1984- ), athlète algérien.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom arabe
Homonymie de patronyme
Patronyme arabe
Patronyme tunisien
Patronyme algérien
Patronyme marocain

en:Hamadi